

Трайон — місто, штат Північна Кароліна
 Трайон — місто, штат Оклахома
 Трайон — переписна місцевість, штат Небраска

Див. також 
 Тріон